

Zie ook
Belmonte (doorverwijspagina)